De tiende etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 29 augustus 2011. Het was een individuele tijdrit van en naar Salamanca die werd verreden over 47 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

10
Sport in Castilië en León
Salamanca